Мосоло́во — деревня Мачинского сельсовета Тамалинского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 35 хозяйств, 94 жителя.

География 
Деревня расположена на северо-востоке Тамалинского района, в 5 км к югу от села Григорьевка. Расстояние до центра сельсовета деревни Санниковка — 6 км, расстояние до районного центра пгт. Тамала — 32 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., деревня образована как выселок из деревни Мосоловки Чембарского уезда в первой половине XIX века. В 1896 году входила в Тарховскую волость Чембарского уезда, в 1930 года — в составе Большекорневского сельсовета Чембарского района, в 1955 году — деревня Плетнёвского сельсовета Свищёвского района. До 2010 года —  входила в Григорьевский сельсовет. Согласно Закону Пензенской области № 1992-ЗПО от 22 декабря 2010 года передана в Мачинский сельский совет.
В 50-х годах XX века в деревне располагалась бригада колхоза имени Г. М. Маленкова.

Численность населения

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»
  Поиск отделений почтовой связи
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов
 Официальный сайт администрации Тамалинского района
 Мосолово на карте Пензенской области
 Ныне существующие населенные пункты Тамалинского района Пензенской области

Населённые пункты Тамалинского района